Moritz Schmidt kan syfta bland andra:

 Moritz Schmidt (1823–1888), tysk klassisk filolog
 Moritz Schmidt (1838–1907), tysk halsläkare